Werbik ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Werbik (1941–2021), österreichischer Psychologe
 Maria Werbik (1890–1977), österreichische Lehrerin, Politikerin (NSDAP) und NS-Frauenschaftsleiterin
 Adolfine Werbik-Seiberl (1912–1989), österreichische Lyrikerin